Time Well Wasted — четвёртый студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Брэда Пейсли, изданный 16 августа 2005 года на лейбле Arista Nashville. Диск достиг платиновго статуса RIAA и стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (США). Диск назван Лучшим альбомом года на церемонии Country Music Association (CMA Awards в категории Album of the Year for 2006).
На 48-й церемонии «Грэмми» был номинирован в категории Лучший кантри-альбом года.

История 
Альбом вышел 16 августа 2005 года на студии Arista Nashville. Брэд Пейсли был соавтором почти всех песен, продюсером альбома был Фрэнк Роджерс. Диск достиг № 2 в хит-параде Billboard 200, а также диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums (во 2-й раз в карьере певца во главе этого хит-парада). Три из четырёх синглов с альбома стали № 1 в кантри-чарте США: «When I Get Where I’m Going» (пятый чарттоппер певца), «The World» и «She’s Everything». Альбом получил платиновый статус RIAA и в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic, About.com.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы Arista Records
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Брэда Пейсли